Ла Чупа Роса има више значења:

 Ла Чупа Роса (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Чупа Роса (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику